Танке Вијехо има више значења:

 Танке Вијехо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Танке Вијехо (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Танке Вијехо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику